

Persone 
 Edith Buemann Psilander – attrice svedese
 Gustaf von Psilander – ammiraglio svedese
 Valdemar Psilander – attore cinematografico danese dell'epoca del muto

Altro 
 HMS Psilander – nome dell'unità navale italiana Nicotera dopo l'acquisto svedese